

Outros
Cyane - uma personagem do seriado Xena
403 Cyane - um asteróide

Desambiguação